Mujer criónica es el episodio 32 (decimonoveno de la segunda temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Fry y Bender están jugando con una maqueta de la nave de Planet Express hasta que el robot espacial gigante destroza la maqueta a martillazos. Búscando más cosas con las que divertirse, encuentran las llaves de la nave espacial de verdad: Leela se ha dejado las llaves olvidadas en la cabina. El Profesor se alarma, pero Leela le dice que esté tranquilo, que ha atado la nave al edificio con la soga de diamante irrompible. Pero en ese instante se dan cuenta de que la nave arranca las instalaciones de Planet Express, razón por la cual el profesor Fransworth despide a Leela, a Fry y a Bender. Los tres se insertan de nuevo sus chips de carrera pero Fry y Leela intercambian accidentalmente de chips, volviéndose Fry un empleado de la criogenia y Leela, una repartidora de pizzas. Allí, Fry se encuentra con que Michelle, su ex novia del Siglo XX, también ha sido congelada.

Referencias 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2000